Baxley ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Baxley (1923–1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Bill Baxley (* 1941), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Craig R. Baxley (* 1949), US-amerikanischer Regisseur
 Lucy Baxley (1937–2016), US-amerikanische Politikerin und von 2003 bis 2007 Vizegouverneurin Alabama 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Baxley (Georgia)

Siehe auch:
 Bexley